

Ємельяновка — село, Матвієвський район, Оренбурзька область
 Ємельяновка — присілок, Яйський округ, Кемеровська область